Beschleunigtes Verfahren steht für:

 allgemein Maßnahmen für effizientere behördliche Verfahren, siehe Verfahrensbeschleunigung
 Beschleunigtes Verfahren (Strafverfahren, Deutschland), besondere Form des Strafprozesses
 Beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung in Deutschland nach §§ 13a und b Baugesetzbuch (b bis 31. Dezember 2019) 
 Beschleunigtes Verfahren (Asylwesen, Österreich), Form der schnelleren Abwicklung von Asylverfahren
 Beschleunigtes Verfahren (Gerichtshof der Europäischen Union) gemäß Art. 105 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Union